Piraeus (stad); Griekse havenstad en hoofdstad van het gelijknamige departement
Piraeus (periferie-district); een Grieks periferie-district